Jan Małecki (1902–1982) – polski lekarz, profesor
 Jan Marian Małecki (1926–2017) – polski historyk, rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 Jan Grzegorz Małecki – polski chemik, dr hab.

Zobacz też 
 Jan Malecki